Хаплогрупа H (mtДНК), људска митохондријска ДНК хаплогрупа
 Хаплогрупа H (Y-ДНК), људска Y-хромозомска хаплогрупа